Jméno Volevčice nese více obcí:
 Volevčice (okres Jihlava) – obec v okrese Jihlava
 Volevčice (okres Most) – obec v okrese Most

Externí odkazy